Los Ejidos de Coloradas y la Aguita pertenecen al municipio de Doctor Arroyo en el estado de Nuevo León, México. Se encuentran en un valle rodeados de sierras pertenecientes a la Sierra Madre Oriental.

Ambos ejidos están separados tan solo por una calle y se encuentran en una misma área la cual ocupa una extensión aproximada de 500 hectáreas para el área de viviendas y 2500 hectáreas para el área de siembra y montes.

Historia 

La fundación del ejido de coloradas data de aproximadamente 100 años, por decreto presidencial las tierras fueron divididas y los trabajadores construyeron sus viviendas en estas tierras para cultivarlas, años después se funda el ejido de La Aguita al casarse los hijos de estas familias fundadoras y mudarse a tierras vecinas.

Población 

La población aproximada de ambos ejidos es de 490 habitante

Comunicación 

En el ejido de coloradas se cuenta con un teléfono rural, la señal de las compañías celulares solo llega en diversos puntos de los ejidos, la televisión solo logra sintonizar canales de Matehuala San Luis Potosí y no en todas las viviendas es posible sintonizarla, la mayoría de las personas cuentan con televisión satelital.

Accesos 

Los ejidos de Coloradas y La Aguita colindan con los ejidos de Amaro, Santa Gertrudis y Vallecitos, existen 3 caminos de terraceria para acceder a estos ejidos: 1-entrar por la carretera No 57 a matehuala a la altura del ejido Santana, 2- seguir la carretera al Salto y entrar por el camino de terraceria que se encuentra entre el poblado de La soledad y Trinidad, 3- seguir la carretera a Dr. arroyo y entrar por la terraceria del ejido de San Pedro de las ruedas. El tiempo aproximado en carretera de la Ciudad de Monterrey al ejido de Coloradas es de 4 horas variando según el acceso que se tome.

Educación 

los ejidos de La aguita y Coloradas cuentan con un kinder y una primaria para cada población así mismo existe una tele-secundaria para ambos ejidos.
recientemente fue abierto un tele bachillerato teniendo inicio el mes de septiembre del 2016 en la comunidad de coloradas

Trabajo 

La mayoría de las personas se dedican al cultivo de la papa en otros poblados.

Medio de transporte 

La manera en que la población accede a estos ejidos es a través de vehículos propios mismos que usan a manera de pecera para transportar a otras personas por una tarifa.

Servicios 

Ambos ejidos cuentan con servicios de energía eléctrica y agua entubada, el servicio de gas es proporcionado por una pipa cada 15 días.

Centro de salud 

El centro de atención primaria llamado "Unidad Auxiliar de Salud Coloradas" pertenece a la zona 2 de la jurisdicción número 8 de la secretaria de salud de Nuevo León; es una plaza tipo C lo cual significa que corresponde a una zona rural, es considerada zona de difícil acceso por la distancia que se recorre en terraceria además por la inexistencia de un medio de transporte que comunique a los ejidos con otros poblados. El centro de salud brinda el primer nivel de atención médica a ambos ejidos. Este centro de salud suele estar a cargo de un médico pasante en servicio social, las referencias son enviadas al segundo nivel de atención en el Hospital General de Dr. Arroyo.

Fuentes 

1- entrevista directa con la población.

Referencias

Enlaces externos 

 Portal municipal
 

Localidades del estado de Nuevo León